Vitelleschi ist der Familienname folgender Personen:

 Bartolomeo Vitelleschi († 1463), Pseudokardinal
 Giovanni Vitelleschi (1390–1440), italienischer Condottiere, der von Papst Eugen IV. zum Kardinal gemacht wurde
 Giustiniano Degli Azzi Vitelleschi (1874–1960), italienischer Historiker und Archivar 
 Mutio Vitelleschi (1563–1645), italienischer Ordensgeneral (Jesuit)
 Salvatore Nobili Vitelleschi (1818–1875), italienischer Geistlicher, Bischof und Kardinal der Römischen Kirche